Петроики () — род воробьиных птиц птиц из семейства австралийских зарянок.

Этимология 
Название рода происходит от  «камень» и  «дом».

Виды 
В состав рода включают 14 видов:

Примечания 

 
Роды птиц